Евгений Николаевич Мнёв (1923—2009) — советский и российский учёный в области динамики сплошных сред и двухсредных аппаратов, основоположник нового раздела механики — нестационарная гидроупругость оболочек, участник создания баллистических ракет морского базирования, педагог, доктор технических наук (1965), профессор (1966), почётный профессор Военно-морской академии. Контр-адмирал-инженер (1976).

Биография 

Родился 7 декабря 1923 года в Москве.

В 1941 году окончил Первую Московскую военно-морскую спецшколу и поступил в Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского. Участник Великой Отечественной войны, в составе экипажа плавучей зенитной батареи «Полюс» участвовал в битве за Кавказ.

В 1946 году, после окончания училища с отличием, был направлен для прохождения службы инженер-механиком электромеханической боевой части на подводные лодки Балтийского флота.

В 1954 году окончил Военно-морскую академию имени А. Н. Крылова по специальности «Ракетное вооружение ВМФ».

С 1954 года проходил службу в академии: адъюнкт (1954—1957), преподаватель, старший преподаватель (1957—1971).

В 1965 году защитил докторскую диссертацию. В 1966 году стал профессором Военно-морской академии.

В 1970 году монография Е. Н. Мнева и А. К. Перцева «Гидроупругость оболочек» получила диплом первой степени за лучшую работу в области строительной механики корабля на конкурсе, посвящённом памяти академика Ю. А. Шиманского.

В 1969 году назначен начальником кафедры ракет и пусковых установок Военно-морской академии. На кафедре создал научную школу по теме «Механика двух средних аппаратов. Динамика сплошной деформируемой среды».

С 1987 года в отставке, продолжал работать профессором Военно-морской академии. Присвоено звание — почётный профессор Военно-морской академии.

В 1994 году монография Е. Н. Мнёва и В. Т. Чемодурова, посвящённая проблеме старта баллистической ракеты подводной лодки из-подо льда, получила второе место на конкурсе научных работ Министерства обороны России.

Мнёв Е. Н. подготовил целую плеяду военных ученых, среди которых семь докторов и около 30 кандидатов наук.

Умер 27 августа 2009 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Серафимовском кладбище.

Научные разработки 
 Основные научные работы по гидроупругости, гидродинамике и моделированию процессов в пусковых шахтах создали основу современной теории подводного старта ракет; внедрение результатов исследования в практику морского ракетостроения позволило успешно завершить работы по созданию новых баллистических ракет. Автор многих запатентованных изобретений.
 Предложил и всесторонне исследовал экологически безопасный способ разрушения арктического льда. Основоположник нового раздела механики — нестационарная гидроупругость оболочек.
 В 1978 году обнаружил и описал принципиально новый вид флаттера элементов конструкции ракет, приводящий к аварии при старте. По результатам исследования предложил техническое решение, реализация которого позволила предотвратить возникновение флаттера и успешно завершить работы по созданию БРПЛ РСМ-40.
 В 1983 году предложил эффективное решение крупной научно-технической проблемы, реализация которой позволила резко расширить географию применения ракет, имеющих подводный старт.

Библиография 
Евгений Николаевич Мнёв является автором более 200 опубликованных работ из них 30 учебников и монографий.
 Теория и проектирование ракет. (1966),
 Гидроупругость ракет при подводном старте. (1966),
 Гидроупругость аппаратов. (1968),
 Гидроупругость оболочек. (1970, в соавт. с А. К. Перцевым)),
 Моделирование ракет и пусковых установок. (1971),
 Теория движения ракет. (1973),
 Старт баллистической ракеты подводной лодки из-подо льда. (1994),
 Баллистические и крылатые ракеты и организация их эксплуатации. Учебник, (2000),
 О научном обеспечении подводного старта баллистических ракет. (1997),
 Подводный старт баллистических ракет морского базирования. — СПб.: БИ, 2001. (в соавт.)

Награды 
 Орден Красного Знамени (1955), 
 Орден Отечественной войны 1-й степени (1985),
 Орден Красной Звезды (1956),
 Орден «Знак Почёта»,
 Медаль За боевые заслуги (1951),
 Ряд медалей СССР,
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (30.06.1974).

Семья 
 Прадед — Силин Иван Лукич (около 1825-1899) — антиквар, коллекционер русской старины, знаток рукописных икон.
 Дед — Силин Евгений Иванович (1877—1928) — сотрудник музейного отдела Наркомпроса, реставратор и первый директор музея храма Василия Блаженного, был женат на Клавдии Афанасьевне (урожденная Собинникова) (1880—1956), дочери московского фабриканта Собинникова (производство изделий из чугуна).
 Отец — Мнёв Николай Терентьевич.
 Мать — Мнёва, Надежда Евгеньевна (1902, Москва — 1968, Москва) (урождённая Силина) — историк искусства, реставратор, знаток древнерусской живописи, педагог. Научный сотрудник Третьяковской Галереи в 1935—1962 годах, заведующая отделом древнерусского искусства (1938—1962).
 Жена — Марина Николаевна Мнева (Руновская), дочь Николая Георгиевича Руновского.
 Сын — Мнёв Евгений Евгеньевич (18 ноября 1947 г.р.) — мастер спорта СССР по санному спорту, выступал за сборную Москвы по санному спорту и сборную Профсоюзов СССР. Работает тренером в спортивных клубах Москвы.
 Сын — Мнёв Николай Евгеньевич (1 мая 1957 г.р.), математик, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова РАН, кандидат физико-математических наук, автор работ, посвященных теоремам универсальности для пространств конфигураций точек.
 Внук — Мнёв Павел Николаевич (26 сентября 1981 г.р.), физик-теоретик и математик, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ПОМИ РАН. Преподавал в Цюрихском университете (Швейцария), затем в Университете Нотр-Дам (США).

Примечания

Литература 
 Пряхин Ю. Д. Е. Н. Мнев в истории создания баллистических ракет морского базирования. — СПб.: МорВест, 2007.
 Романовский А. Из когорты «закрытых учёных». // Морской сборник. — 2010. — № 7. — С. 24—27.
 Андреев А. Г., Лосик А. В., Пряхин Ю. Д. «Сочетание математической строгости решаемых задач с ярко выраженной практической, прикладной их направленностью». Вклад военного учёного контр-адмирала Е.Н. Мнёва (1923—2009 гг.) в развитие науки и создание баллистических ракет морского базирования. // Военно-исторический журнал. — 2017. — № 7. — С.81—85.
 Мнёв Е. Н., И. Л. Кызласова Из истории хранителей и исследователей русских древностей Е. И. Силина и Н. Е. Мнёвой. Покровский собор в истории и культуре России. — М.:, 2012.

Ссылки 
 Энциклопедия космонавтики. Мнёв Евгений Николаевич
 Валерий НИКОНОВ. И моряк и учёный. Морская газета.
 Мы выбрали море: Воспоминания командиров и учеников Московской военно-морской спецшколы / Сост. Т. Н. Байдаков.— М.: Моск. рабочий, 1990.

Выпускники Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского
Моряки Великой Отечественной войны
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Контр-адмиралы (СССР)
Учёные СССР
Конструкторы ракетно-космических систем
Машиностроители СССР
Похороненные на Серафимовском кладбище.